Die DFS Classic 2006 waren ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 12. bis 18. Juni 2006 statt.

Im Einzel gewann Wera Swonarjowa gegen Jamea Jackson mit 7:612 und 7:65. Im Doppel gewann die Paarung Jelena Janković / Li Na mit 6:2 und 6:4 gegen Jill Craybas / Liezel Huber.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Birmingham